Levaré, gemeente in Frankrijk
Leváre, gemeente in Slowakije